Onderdistrict in Indonesië
 Atu Lintang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Aceh Tengah in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
 Atu Lintang (plaats), een plaats in het regentschap Aceh Tengah in de provincie Atjeh